Фёдор Михайлович Дмитриев:
 Дмитриев, Фёдор Михайлович (1829—1894) — русский историк, сенатор.
 Дмитриев, Фёдор Михайлович (1829—1882) — русский инженер-текстильщик.